Волк Фенрис () — персонаж, появившийся в комиксах издательства Marvel Comics, основанный на Фенрире из скандинавской мифологии.

История публикации 
Fenris Wolf впервые появился в Marvel Comics в Journey in Mystery # 114 (март 1965 года) и был адаптирован из скандинавских легенд Стэном Ли и Джеком Кирби.

Персонаж впоследствии появился в Thor #277-278 (ноябрь-декабрь 1978) и Thor vol. 2 #80-83 (август-октябрь 2004) и #85 (декабрь 2004).

Волк Фенрис получил собственную запись в Official Handbook of the Marvel Universe Deluxe Edition #4

Биография 
Волк Фенрис — это существо асгардского происхождения, которое, как говорят, является потомком Локи и великанши Ангрбоды. Однако много лет назад он был частью основы Красной Шапочки. Богиня Идуна гуляет по лесу Асгарда с пучком золотых яблок. Эти «Золотые яблоки бессмертия» для Все-Отца Одина, и Идуна приносит их к нему каждый год. Вдоль её пути она встречает Хаакуна Охотника. Хаакун тепло приветствует её и говорит, чтобы она смирилась.

Когда Идуна продолжает идти по тропинке, Фенрис видит её и преображается. Затем Идуна приходит к «хрупкому незнакомцу». Незнакомец предлагает защиту Идуне во время своего путешествия, но она отклоняет предложение. Незнакомец проявляет большой интерес к корзине Идуны и начинает задавать ей вопросы. Она быстро становится подозрительной, говоря, что его руки кажутся такими захватывающими и жестокими, и его голос звучит как голос зверя. Она находит его манеру зловещей, пугающей и говорит, что его глаза горят от ненависти и с чистой дикостью. Затем она обнаруживает, что за незнакомцем на самом деле скрывается Волк Фенрис. Форма Фенриса переходит в его истинную форму и нападает на Идуну. Хаакун Охотник прибывает и прогоняет Фенриса своим заколдованным боевым топором, заставляя волка сжиматься, пытаясь убежать. Топор преследует Фенриса и, наконец, ударяет его, подталкивая его к тёмной земле Варинхайма.

Подобно скандинавской мифологии, у Одина были гномы, создающие цепочку Глейпнира («обманщик» или «соблазнитель»). Это была шелковая лента, сделанная из шести чудесных ингредиентов: звука кошачьей ступни, бороды женщины, корней горы, сухожилия медведя, дыхания рыбы и птичьих слюней (что объясняет, почему эти вещи сегодня не найдены). Когда дело дошло до привязки Волка Фенриса, Тюр потерял руку в этом процессе, поскольку Волк допустил бы, чтобы цепь была надета, если один из Богов положил руку ему в рот.

Происходит предсказание, что когда Рагнарёк произойдёт, Фенрис поглотит Одина.

Хела однажды развязала  Волка Фенриса, чтобы вызвать Рагнарёк только для того, чтобы его сорвал Тор.

Гигантское потомство Волка Фенриса, по имени Хоарфен, когда-то сражалось с Халком и его союзниками из Пантеона. Битва идёт плохо для Хоарфена, причиняя ему много травм.

Истинный Рагнарёк 
Позднее Локи освободил Волка Фенриса, чтобы помочь ему, Улику и Гирму в нападении на Асгард, используя оружие, которое было подделано для них Суртуром. Улик и Волк Фенрис атаковали Тора только для того, чтобы Тор атаковал их, используя Мьёльнир, в результате которого взрыв удалил руку Сиф. Хирм присоединился к Улику и Волку Фенрису и сумел разбить Мьёльнир.

Затем Волк Фенрис атаковал Тора, Капитана Америку и Железного человека, когда они были в Асгарде. Когда Волк Фенрис собирался атаковать Тора, Капитан Америка и пнул Волка Фенриса в живот, чтобы вернуть щит, затем Тор побеждает его, заставляя его бежать.

Когда Курс защищал невинных детей, Фенрис сражался с Курсом и убил его, кинув молот в череп.

Волк Фенрис помог атаковать Ванахейм и снова столкнулся с Тором в битве. Тор связал Волка Фенриса в цепи и использовал своё тело, чтобы сбить Дурока, чтобы спасти Сиф. С убитым Дуроком Волк Фенрис щелкнул цепями и воевал с Тором только для того, чтобы его ударил Бета Рэй Билл. Бета Рэй Билл использовал силу своего молота Громобоя на Волке Фенрисе, сжигая его до скелета как наказание монстра за атаку на ослабленного Тора. Те, кто сражался с Волком Фенрисом, бежали.

Волк Фенрис возвращается к жизни и проглощает солнце Асгарда, а луна помогла добиться Рагнарёка, когда Асгард погибает.

Фенис является родоначальником Асгардца Хримхари.

Асгардские реформаторы и вновь утвердились в штате Оклахома. Фенрис убегает из своей тюрьмы в  место в глубине мерных «адов» и крадёт технологическое устройство, которое будет убивать невинных людей, людей и богов. Воинственная Троица, с сверхсильного учёного А.И.М., победили его в почётной битве. В настоящее время он находится в заключении в Асгардском дворе, где его лучше контролировать

Вне комиксов

Фильмы 
 Волк Фенрис появляется в «Тор: Сказания Асгарда», озвученный Брайаном Драммондом. Фенрис изображается как покровитель в баре.

 Волк Фенрис появляется в фильме «Тор: Рагнарёк». Это интеграция персонажа женского пола. Он верный питомец Хелы, которая возродила его и армию мертвецов для того, чтобы помочь ей в управлении Асгардом. Во время финальной битвы, Фенрис сражается с Халком и падает с Асгарда вниз в пустоту.

Телевидение 
 Волк Фенрис появляется в мультсериале «Мстители. Величайшие герои Земли» в серии «Знакомьтесь с Капитаном Америкой» с его вокальными эффектами, предоставленными Фредом Татаскьором. Среди асгардских существ видно, что Красный Череп и Барон Штрукер захватили приход в Асгард.
 Волк Фенрис появляется в мультсериале «Совершенный Человек-паук в серии «Человек-паук мститель». Именно среди асгардских существ Локи подчинил проект «Веном» доктора Октопуса.
 Волк Фенрис появляется в мультсертале «Мстители, общий сбор! » в эпизоде «Друг в беде». Он показан в тюрьме Асгарда. История Тюра, потерявшего руку Волком Фенрисом, была неповреждённой, как упоминал Тор Вижену.

Видеоигры 
 Ассортимент Волка Фенриса служит врагом в «Marvel: Ultimate Alliance». «Рука Тюра» должна быть помещена в статую устья Фенриса, чтобы продолжить и спасти Тюра.

Примечания

Ссылки 
 Фенрис  в Приложении к Справочнику Вселенной Marvel.

Персонажи, созданные Стэном Ли
Персонажи, созданные Джеком Кирби
Персонажи комиксов, появившиеся в 1965 году
Суперзлодеи Marvel Comics
Вымышленные волки
Тор (Marvel Comics)
Кинозлодеи